Хачапуридзе — грузинская фамилия. Известные носители:

 Хачапуридзе, Барнат Иосифович — грузинский учёный-медик.
 Хачапуридзе, Георгий Васильевич — грузинский учёный, член-корреспондент АН СССР.
 Хачапуридзе, Шалва Гурамович — грузинский политик.